Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Arizona.

Territoriale Gouverneurs

Gouverneurs van Arizona (1912–heden)

Arizona
Gouverneurs